Израилевский (Израилевская) — еврейская фамилия, а также топоним. Известные носители фамилии:

Израилевский

Б 
 Израилевский, Борис Львович — российский и советский музыкант и дирижёр.

Л 
 Израилевский, Лазарь Хаимович — советский разведчик, участник и главный исполнитель спецоперации «Маки-Мираж».

Топоним

Примечания